De Beker van Algerije is de Algerijnse voetbalbekercompetitie en wordt georganiseerd door de Fédération Algérienne de Football (FAF). De bekercompetitie ging in 1963 van start en wordt middels het knock-outsysteem gespeeld.

Finales 

 * 1989: bekertoernooi eindigde in 1990

Prestaties per club

Koloniale periode
 1956-1962

Nationale voetbalbeker in Afrika
Voetbal in Algerije
Sportevenement in Algerije